Готична архітектура Львова
 Ренесансна архітектура Львова
 Барокова архітектура Львова
 Класицистична архітектура Львова
 Архітектура модерну Львова
 Міжвоєнна архітектура Львова
 Еклектична архітектура Львова

Література 
 Видове та тематичне розмаїття пластичного декору на фасадах львівських споруд другої пол. XIX - початку XX ст. / Я. С. Костко // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 20, т. 2. - С. 32-36. - Бібліогр.: 14 назв. 
 Композиційні аспекти формування фронту квартальної забудови Львова (кінця XVIII - початку XX століть) : [монографія] / Ю. В. Ідак ; [за наук. ред. Г. П. Петришин]. – Л. : Растр-7, 2011. – 210 с. : іл. – (Праці Українського центру історичного містознавства ; вип. 7). – Бібліогр.: с. 194-207. – ISBN 978-966-2004-64-9
 Леви Львова : архітектурно-культурологічне дослідження / Юрій Гайда. – Львів : галерея “Равлик”, 2011. – 384 с., 224 с. іл. – План Львова (М 1 : 8000) – в додатку.
 Особливості архітектури Львова наприкінці XVIII - першої половини ХІХ ст. / Х. І. Ковальчук. - Л. : Ліга-Прес, 2005. - 217 c. - Бібліогр.: с. 162-176. 
 Lemberg. Lviv: architektur & stadt, architecture & city = 100 Bedeutende Bauwerke : 100 Landmark Buildings / A. Hofer, E. Leitner, B. Tscherkes ; [Architektur und Raumplanung der Technischen Universitat Wien, Universitat Lvivska Polytechnika]. – Wien ; Munster : LIT Verlag, 2012. – 195 p. : il. – Текст: нім., англ. – Bibliogr.: s. 189 -191. – ISBN 978-3-643-50429-6